Voici la liste des planètes mineures numérotées de 279001 à 280000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 279001 à 280000

279001-279100

279101-279200

279201-279300

279301-279400

279401-279500

279501-279600

279601-279700

279701-279800

279801-279900

279901-280000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000